Левки́й (, от  — «светлый ясный, белый»;  — «светлый блестящий», от  — «свет») — мужское личное имя.

Известные носители 
 Левкий Александрийский, Врунтисиопольский (II век) — исповедник, епископ. Память 20 июня.
 Левкий Кесарийский (Вифинский) (+ ок. 250) — христианский мученик. Память — , 
 Левкий Александрийский (+ ок. 309) — христианский мученик. Память 11 января.
  (III век или IV век) — христианский писатель, еретик, автор апокрифов.
 Левкий Юрьевский (Волоколамский) (ум. 1492) — основатель Успенской пустыни на реке Рузе (Волоколамский уезд), преподобный (память 17 июля и 15 августа).
 Левкий (ум. 1654) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Псковский и Изборский.

Примечания